Shank – komputerowa gra akcji z 2010 roku
 Shank 2 – kontynuacja powyższej gry, wydana w 2012 roku
 Geny: